Vilhelm Ernst av Sachsen-Weimar-Eisenach, Wilhelm Ernst Carl Alexander Friedrich Heinrich Bernhard Albert Georg Hermann, född 10 juni 1876, död 24 april 1923, var son till Karl August av Sachsen-Weimar-Eisenach och storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach 1901-1918.

Biografi
Han gifte sig första gången 1903 med Karoline av Reuss (1884-1905) och ingick ett andra äktenskap 1910 med Feodora av Sachsen-Meiningen (1890-1972).

Vilhelm Ernst uppfattades som en sträng och hård regent. Han förlorade sin tron vid revolutionen 9 november 1918.

Barn 
 Sophie (1911-1988); gift 1938 med Friedrich Günther zu Schwarzburg (1901-1971) (skilda 1939)
 Karl August Wilhelm, arvstorhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach (1912-1988); gift 1944 med Elisabeth von Wangenheim-Winterstein (1912-)
 Bernhard Friedrich (1917-1986); gift 1943 (skilda 1956) med Felicitas zu Salm-Horstmar (1920-) 
 Georg Wilhelm (1921- ); gift 1953 med Gisela Jänisch (1930-1989). Han avsade sig sina anspråk på tronen och antog namnet "Jörg Brena" 1953.

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Wettin
Hertigar av Sachsen
Födda 1876
Avlidna 1923
Mottagare av Serafimerorden
Män